Журавська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Журавська волость — Павловського повіту Воронезької губернії;
 Журавська волость — Чигиринського повіту Київської губернії.